Franciaország
Heudicourt, település Eure megyében
Heudicourt, település Somme megyében